Leece est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Stephen Leece (né en 1991), coureur cycliste américain
 (né en 1957), joueur australien de hockey sur gazon

Toponyme

, village de la Cumbria, Angleterre

Voir aussi

Homonymie de patronyme